Il Torneo di Viareggio 1952 è stata la quarta edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il  per la seconda volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 6 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 9, dall'Italia.

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Tabellone del torneo

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1952
Torneo di Viareggio